Йехуда Фукс (; род. 10 апреля 1969) — генерал-майор Армии обороны Израиля, в последней армейской должности: Командующий Центральным военным округом (с 2021 года), командир дивизии «Газа».

Биография 
Йехуда Фукс родился в семье Брахи и раввина Дэвида Фокса. Он вырос в религиозной сионистской семье и учился в иешиве. Он поступил на службу в Армию обороны Израиля в 1987 году, пошел добровольцем в десантники и был направлен в 890-й батальон. Прошел курс подготовки бойца и курс обучения пехоты . В 1989 году он пошел на курсы офицеров пехоты после долгой борьбы с военными властями, которые поначалу отказывали ему в этом. По окончании курса служил командиром группы в Школе офицеров ЦАХАЛа. 

В октябре 1999 года ему присвоено звание подполковника и назначен командиром 931-го батальона.

Примечания 
 

Генерал-майоры (Израиль)
Командиры дивизии «Газа»